Стеноз — многозначный термин.

 Стеноз (др.-греч. στενός — «узкий, тесный») или стриктура (лат. strictura — «сжатие») — стойкое сужение просвета любой полой анатомической структуры организма.
 Стеноз аортального клапана
 Стеноз гортани
 Стеноз клапана легочной артерии
 Стеноз митрального клапана
 Стеноз позвоночного канала
 Стеноз сонных артерий
 Стеноз трехстворчатого клапана
 Стеноз чревного ствола
 Стриктура мочеиспускательного канала

См. также 
 
 Стентирование